Parham (Antigua en Barbuda), een plaats op Antigua
 Parham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Parham (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex